Gino Buzzanca (1912-1985) – attore italiano
Giuseppe Buzzanca (1954) – politico italiano
Lando Buzzanca (1935-2022) – attore italiano
Mara Buzzanca (1976) – cestista italiana
Massimiliano Buzzanca (1963) – attore italiano 
Matteo Buzzanca (1973) – musicista italiano